Чётность:

 Чётность в теории чисел — способность целого числа делиться без остатка на 2.
 Чётность функции в математическом анализе определяет, изменяет ли функция знак при изменении знака аргумента:  для чётной/нечётной функции.
 Чётность в квантовой механике — квантовое число, определяющее изменение знака волновой функции системы при пространственной инверсии (внутренняя чётность) и некоторых других дискретных преобразованиях (зарядовая чётность, комбинированная чётность, R-чётность).